Ранчо лос Флорес има више значења:

 Ранчо лос Флорес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Флорес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Флорес (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Флорес (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику